Бре́дбері () — англомовне прізвище або топонім.

Персоналії 
 Бредбері (прізвище)

Топонім 

 Бредбері — містечко в графстві Великий Манчестер.

 Бредбері — містечко в Каліфорнії.

Інше 
 9766 Бредбері (9766 Bradbury) — астероїд, названий на честь Рея Бредбері.
 Бредбері-білдінг () — офісна будівля в Лос-Анджелесі, пам'ятка архітектури.